De isotoop radon-220
Thoron (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen